Диона:
 Диона (мифология) — персонаж древнегреческой мифологии, титанида, дочь Урана и Геи.
 Диона (океанида) — персонаж древнегреческой мифологии, одна из океанид, дочь Океана и Тефиды.
 Диона (спутник) — спутник Сатурна.
 (106) Диона — астероид, открытый в 1868 году.

Примечания